Влади́мир Петро́вич Бру́хтий (11 июня 1945, Баку, СССР — 16 июля 2004, Баку, Азербайджан) — советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР.

Карьера 
С 1963 по 1972 год Владимир Брухтий выступал за бакинский клуб «Нефтчи». Провёл в его составе 258 матчей и забил 2 гола. В сезоне 1966 стал бронзовым призёром чемпионата СССР по футболу, а в следующем году попал в Список 33 лучших футболистов сезона в СССР.

После завершения карьеры Брухтий тренировал юношеские азербайджанские команды и в начале 1990-х возглавлял украинские клубы «Ворскла» и «Кривбасс». В последние годы жизни преподавал в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.

Похоронен на Сабунчинском кладбище.

Достижения 
 Бронзовый призёр Высшей лиги Чемпионата СССР: 1966
 В списке 33 лучших футболистов сезона в СССР: 1967

Семья 
.

Примечания

Ссылки 
 Фуад Мамедов-Пашабейли. Золотые парни "бронзового" года: один из столпов обороны "Нефтяника" // Владимир Брухтий

Футболисты СССР
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Футбольные тренеры Азербайджана
Тренеры ФК «Ворскла»
Тренеры ФК «Кривбасс»
Мастера спорта СССР